Monegassische Botschaft in Deutschland steht für:

 Monegassische Botschaft in Berlin
 Monegassische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Monaco